Leuciscus är ett släkte av fiskar som först beskrevs av Cuvier (ex Klein, och fick sitt nu gällande namn av 1816. Leuciscus ingår i familjen karpfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Karpfiskar
Leuciscus